George Colman il Vecchio – drammaturgo inglese (1732-1794)
 George Colman il Giovane – drammaturgo inglese (1762-1836)